DSD steht als Abkürzung für:

 Defence Signals Directorate, ein australischer Nachrichtendienst, siehe Australian Signals Directorate
 Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie, eine Blasenfunktionsstörung
 Deutsche Stiftung Denkmalschutz, eine private Initiative
 Deutscher Sportklub Düsseldorf
 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz
 Digitale Schiene Deutschland, ein Programm zur Modernisierung der Eisenbahn in Deutschland
 Dillinger Stahlbau Dillingen, eine Stahlbau-Unternehmensgruppe, siehe DSD Steel Group
 Direct Stream Digital, eine Methode der hochauflösenden Audiosignalspeicherung
 Discover Scuba Diving, eine Einführung zum Gerätetauchen, siehe Professional Association of Diving Instructors #Discover Scuba Diving
 Differences of sexual development, siehe Geschlechtsidentität#Ethische_Aspekte, moderner Ersatz für disorders of Sex Development, die pathologisierende Bezeichnung von Intersexualität
 Document Structure Description, eine Schemasprache zum Validieren von XML-Dokumenten
 Duales System Deutschland, deutsches Müllentsorgungsunternehmen

Abkürzung